Michael Sweeney – compositore statunitense
Michael F. Sweeney – atleta statunitense
Mike Sweeney – calciatore canadese
Mike Sweeney – giocatore di baseball statunitense